Duplikation (von lateinisch duplicatio ‚Verdoppelung‘) steht für:

 in der Genetik eine Verdoppelung eines bestimmten Abschnitts eines Chromosoms, siehe Genmutation #Duplikation
 in der Finanzmarkttheorie die synthetische Erzeugung eines Portfolios mit gleichen Zahlungsflüssen, siehe Duplikationsprinzip

Siehe auch:
 Duplicati
 Duplicatus
 Duplikat